Borut Lešnjak, slovenski hokejist, * 2. december 1969, Ljubljana.

Lešnjak je bil dolgoletni igralec HK Slavija.

Pregled kariere

|-
| HK Slavija
| Slovenska liga
| 00/01
|
| 13
| 2
| 4
| 6
|
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Slavija
| Mednarodna liga
| 00/01
|
| 3
| 1
| 2
| 3
| +2
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Slavija
| Mednarodna liga
| 01/02
|
| 12
| 0
| 0
| 0
| -11
| 24
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Slavija
| Slovenska liga
| 01/02
|
| 13
| 4
| 8
| 12
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Slavija
| Mednarodna liga
| 02/03
|
| 14
| 7
| 4
| 11
| +4
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Slavija
| Slovenska liga
| 02/03
|
| 24
| 8
| 3
| 11
|
| 34
|
| 4
| 0
| 1
| 1
|
| 0
|-
| HK Slavija
| Mednarodna liga
| 03/04
|
| 16
| 1
| 4
| 5
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Slavija
| Slovenska liga
| 03/04
|
| 14
| 2
| 4
| 6
|
| 4
|
| 4
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|-
| HK Slavija
| Mednarodna liga
| 04/05
|
| 25
| 1
| 0
| 1
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Slavija
| Slovenska liga
| 04/05
|
| 23
| 6
| 6
| 12

|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" |Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" | 
| bgcolor="#7FFF00" | 
| bgcolor="#7FFF00" | 
| bgcolor="#7FFF00" |157
| bgcolor="#7FFF00" | 32
| bgcolor="#7FFF00" | 35
| bgcolor="#7FFF00" | 67
| bgcolor="#7FFF00" |-5
| bgcolor="#7FFF00" | 146
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 8
| bgcolor="#7FFF00" | 0
| bgcolor="#7FFF00" | 1
| bgcolor="#7FFF00" | 1
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 2
|}

Glej tudi
 Seznam slovenskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Slovenski hokejski levokrilni napadalci
Hokejisti HK Slavija
Slovenski hokejski sodniki
Ljubljanski športniki